Het begrip Hofnar kan verschillende betekenissen hebben:

Nar - een grappenmaker aan het hof van een vorst of bij een rederijkerskamer
 Hofnar (bedrijf) - een voormalige sigarenfabriek in Valkenswaard
Hofnar (bier), een Belgisch bier